Aesthetic Group Gymnastics – zespołowa gimnastyka estetyczna
 agg – oznaczenie gatunku zbiorowego
 Anti-Grain Geometry – oprogramowanie renderujące grafikę
 Arginina – aminokwas
 Asymetrogammagram – rodzaj scyntygramu mózgu